Die Communauté de communes Somme Sud-Ouest ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst aktuell 119 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Poix-de-Picardie.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Sud-Ouest Amiénois,
 Communauté de communes du Contynois und
 Communauté de communes de la Région d’Oisemont.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Allery die Communauté d’agglomération de la Baie de Somme und schloss sich dem hiesigen Verband an.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Lœuilly, Neuville-lès-Lœuilly und Tilloy-lès-Conty in die Commune nouvelle Ô-de-Selle auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 119.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Somme SudOuest
Gegründet 2017